Niemcy:
 Triberg im Schwarzwald – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar
 Raumschaft Triberg – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Schwarzwald-Baar